Сергей Руднев:
 Руднев, Сергей Васильевич (1912—1960) — Герой Советского Союза.
 Руднев, Сергей Владимирович (1905—1990) — советский спортсмен, играл в настольный теннис и футбол, после окончания карьеры стал футбольным арбитром.
 Руднев, Сергей Иванович (1873—1920) — русский военачальник, генерал-майор.